Вилар-Шан:

 Вилар-Шан — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Вилар-Шан — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.